Gardez är en flygplats i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Paktia, i den östra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Kabul. Gardez ligger  meter över havet.

Terrängen runt Gardez är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Gilkanah Ghar,  meter över havet,  kilometer nordväst om Gardez. Närmaste större samhälle är Gardēz,  kilometer öster om Gardez. 

Omgivningarna runt Gardez är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Gardez är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Paktia (provins)